Homo novus (, мн. ч. ) — в Древнем Риме — название человека из незнатного и малоизвестного рода или из плебса, получившего высшие магистратуры («курульный магистрат»), в отличие от нобилитета (точное определение новых людей и нобилитета в древнеримских источниках отсутствует).

Во времена Древнего Рима слово  имело трудноуловимый в современных языках оттенок презрения (ср. «новый русский», «новодел», «нувориш»).

Среди «новых людей» — Гай Марий, Марк Туллий Цицерон ( подчёркивало его провинциальное происхождение), Марк Порций Катон Старший, Марк Випсаний Агриппа, Гай Фламиний, Гней Маллий Максим. При империи в связи с либерализацией взглядов на знатность происхождения число «новых людей» возросло.

В русском языке XIX века словосочетание использовалось как характеристика человека, добившегося успеха самостоятельно, без связи с происхождением.

Примечания

Литература 
 Новый человек. // Михельсон М. И. Русская мысль и речь: Своё и чужое: Опыт русской фразеологии: Сборник образных слов и иносказаний: В 2 т. Т. 1. — СПб.: [Тип. Имп. Акад. наук, 1903 (или 1904)]. — [4], VIII, 779 с. Т. 2. — СПб.: [Тип. Имп. Акад. наук, 1903 (или 1904)]. — 580, 250 с.
 Homo novus // Латинско-русский и русско-латинский словарь крылатых слов и выражений. — М.: Русский Язык. Н. Т. Бабичев, Я. М. Боровской. 1982.
 D. R. Shackleton Bailey. Nobiles and Novi Reconsidered. // The American Journal of Philology. Vol. 107, No. 2 (Summer, 1986), pp. 255—260.
 Leonhard A. Burckhardt. The Political Elite of the Roman Republic: Comments on Recent Discussion of the Concepts «Nobilitas and Homo Novus». // Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 39, H. 1 (1990), pp. 77-99.

Политика Древнего Рима
Латинские фразы и выражения